El Bulletproof, en español: "A prueba de balas", puede hacer referencia a:

Música 
 «Bulletproof», álbum de Rage Against the Machine (1994).
 «Bulletproof», canción de La Roux (2009);
 «Bulletproof», banda de metal de México;

Películas 
 «Bulletproof», película de 1920 protagonizadq por Harry Carey.
 «Bulletproof», película de 1988 dirigida por Steve Carver y protagonizada por Gary Busey.
 «Bulletproof», película de 1996 dirigida por Ernest R. Dickerson y protagonizada por Adam Sandler y Damon Wayans.